Сезон 2013/14 — 104-й сезон в истории венской «Аустрии», а также 103-й сезон подряд, который клуб провёл в высшем дивизионе австрийского футбола.

Чемпионат Австрии в этом сезоне официально назывался Бундеслига.

Состав команды

Чемпионат Австрии

Турнирная таблица

Матчи 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок Австрии 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Лига чемпионов УЕФА

Квалификация и раунд плей-офф 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Групповой этап. Группа G 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Товарищеские матчи

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
Austria Wien Archiv — Saison 2013/14
Fanclub Austria 80 — 2013/2014
Чемпионат Австрии 2013/14 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок Австрии 2013/14 на сайте AustriaSoccer.at
Лига чемпионов УЕФА 2013/14 на сайте AustriaSoccer.at

2013/2014
Аустрия Вена